Прва лига Србије у сезони 2018/19. је тринаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

Након 30 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 16 клубова се на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по осам - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до осме) и доњу (Плеј-аут, позиције од девете до шеснаесте). Број освојених бодова у првом делу лиге тада се полови (у случају дељења непарног броја, количник се заокружује на први наредни цео број), а даље се такмичење унутар група одвија по једноструком бод систему у укупно 7 кола. По завршетку такмичења у Плеј-офу и Плеј-ауту утврђује се коначни пласман Прве лиге Србије за ту сезону.
 Плеј-оф:
У виши ранг такмичења (Суперлигу Србије) пласираће се сигурно прва два тима. Поред тога играће се и бараж за пласман у виши ранг. У првој фази баража ће играти трећепласирани против шестопласираног и четвртопласирани против петопласираног. У другој фази баража састају се бољи из прве фазе баража. На крају игра се финале између победничке екипе баража Прве лиге Србије и четрнаестопласиране екипе из Суперлиге Србије.
 Плеј-аут:
Из лиге ће испасти 4 најлошије пласирана тима. На њихово место, у лигу ће се пласирати два или три најниже пласирана тима Суперлиге и прваци Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Промене у саставу лиге

Састав Прве лиге Србије у сезони 2018/19.

Прва фаза такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Доигравање за титулу (Плеј-оф)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Бараж за пласман у Суперлигу

Бараж

Полуфинале 

 Инђија се пласирала у финале баража Прве лиге Србије.

 Раднички 1923 се пласирао у финале баража Прве лиге Србије.

Финале 

 Инђија се након извођења једанаестераца и резултатом 3:0 у пенал серији пасирала у Велико финале баража са 14-пласираним тимом Суперлиге Србије.

Велико Финале 

 Инђија се укупним резултатом 3:2 пласирала у Суперлигу Србије.

Доигравање за опстанак (Плеј-аут)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Хет трикови

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт — prvaligasrbije.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2018/19.